Baldo Martorelli – umanista italiano
 Giacomo Martorelli - filologo italiano
 Francesco Martorelli – politico e avvocato italiano
 Giacinto Martorelli – ornitologo italiano
 Renato Martorelli – partigiano italiano